Терешкевич — фамилия.

 Терешкевич, Николай Александрович — земский деятель и статистик Российской империи.
 Терешкевич, Сергей Григорьевич — Герой Советского Союза.

 Авраамий (Терешкевич) — архимандрит РПЦ, деятель русского зарубежья.
 Аполлос (Терешкевич) — епископ Русской православной церкви.